Рёч — имя собственное; распространено в виде фамилий и топонимов.
 Рёч — населённый пункт в Австрии.
 Рёч, Франк-Петер (род. 1964) — восточногерманский биатлонист, двукратный олимпийский чемпион и пятикратный чемпион мира.

См. также 
 Реч (значения)